Barušići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Malinska – Dubašnica, Primorsko-goranska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 25 stanovnika.

Izvori

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji